Таретан има више значења:

 Таретан (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Таретан (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Таретан (Таретан, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику